Snowball (band), een Duitse funkrockband
 Snowball (The Simpsons), een kat uit de animatieserie The Simpsons